El Masters de Montecarlo 2021, també conegut com a Rolex Monte-Carlo Masters 2021, és un esdeveniment tennístic disputat a l'aire lliure en terra batuda que pertany a la categoria ATP Tour Masters 1000 de l'ATP. La 114a edició del torneig es va celebrar entre l'11 i el 18 d'abril del 2021 al Monte Carlo Country Club de Ròcabruna Caup Martin, França, prop de Montecarlo, Mònaco.

El tennista grec Stéfanos Tsitsipàs va guanyar el primer títol de categoria Masters, i també el sisè títol individual del seu palmarès. La parella formada pels croats Nikola Mektić i Mate Pavić van demostrar que eren la millor parella de l'any guanyant el cinquè títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2021
ATP Tour 2021